Фильтр (от  — «войлок») — устройства, созданные для отделения чего-то от чего-то. Механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.

Техническое устройство

Фильтры для жидкостей 

 Фильтр для воды — устройство, предназначенное для очистки воды от вредных веществ или микроорганизмов.
 Фильтр аквариумный — устройство, предназначенное для очистки аквариумной воды.
 Фильтр прудовый — устройство, предназначенное для очистки воды в искусственных водоёмах (прудах, ручьях, водопадах, садовых аквариумах). Прудовые фильтры обеспечивают механическую, биологическую и химическую фильтрацию воды.
 Фильтр масляный — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, трансмиссионных, смазочных масел и гидравлических жидкостей.
 Фильтр топливный — устройство, предназначенное для отсеивания частиц пыли и ржавчины, во избежание попадания их в топливную магистраль и камеру сгорания.
 Фильтр-сепаратор топливный — устройство, предназначенное для очистки топлива от влаги и тяжелых соединений (например, парафинов).
 Фильтр-пресс — аппарат периодического действия, предназначенный для разделения под давлением жидких неоднородных систем (суспензий, пульп) на жидкую фазу (фильтрат) и твёрдую фазу (осадок, кек).

Фильтры для газов 

 Фильтр воздушный — элемент (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (обработки) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания и др.
 Фильтр рукавный — фильтр, применяемый для тонкой ( и ниже) индустриальной очистки дымовых газов на различных производствах для снижения уровня выбросов в атмосферу NO2, SO2 и пыли.
 Фильтр электростатический — фильтр, применяемый для базовой ( и выше) индустриальной очистки дымовых газов на различных производствах для снижения уровня выбросов в атмосферу NO2, SO2 и пыли.
 Фильтр сигаретный — фильтр, применяемый в сигаретах для уменьшения количества вдыхаемых курильщиком смол.
 Фильтр газовый — фильтр, используемый в химической промышленности для очистки технологических газов от механических примесей.
 HEPA — фильтр тонкой очистки воздуха.

Фильтры оптические 

 Фильтр световой — оптическое устройство, которое служит для подавления (выделения) части спектра в оптическом диапазоне.
 Фильтр конфиденциальности — специальная плёнка, которая уменьшает углы обзора дисплея.

Фильтры электрического тока 

 Фильтр в электронике — устройство, предназначенное для выделения желательных компонент спектра аналогового сигнала и подавления нежелательных.
 Фильтр сетевой — варисторный фильтр для подавления импульсных помех и LC-фильтр (индуктивно-емкостной) для подавления высокочастотных помех. Так же часто называют содержащий такой компонент электрический удлинитель. 
 Фильтр коаксиальный — электрический фильтр, состоящий из элементов (отрезков) коаксиального кабеля, предназначенный для селекции сигналов на дециметровом и сантиметровом диапазонах волн.
 Поп-фильтр — фильтр для микрофона, снижающий звуковые помехи от дыхания человека.

Другое 
 Фильтр в прикладном программировании — компьютерная программа, выделяющая из данных только те, которые нужны пользователю.
 Фильтр в математике — понятие из теории решёток и общей топологии.
 Фильтр биологический — фильтр, использующий способность живых организмов (бактерий, растений и пр.) усваивать вредные вещества или перерабатывать их в безвредные.
 Фильтр носогубный — впадина (желобок) на коже центральной части верхней губы лица человека.
 Цветовой фильтр — программа или программное дополнение, изменяющие цвет, тон и другие параметры изображения.

См. также 

 Фильтрация